Волокола́мск (в старых источниках Волок-Ламский) — город областного подчинения в Московской области России, административный центр Волоколамского городского округа, историческое поселение, имеющее особое значение для истории и культуры Московской области. Волоколамск является старейшим городом в Московском регионе (первое упоминание относится к 1135 году).

«Город воинской славы». Население —  чел. (). Город расположен на федеральной трассе «Балтия» в 98 км к западу от Москвы (от МКАД). Исторический центр расположен на реке Городне (приток Ламы), в 5 км к северу от железнодорожной станции Волоколамск на линии Москва — Рига. С 2003 года после вхождения рабочего посёлка Привокзальный и деревни Порохово в составе Волоколамска железнодорожная станция. По территории города протекает река Лама, её правый приток Городёнка и два левых притока Городёнки — Бесовка и Раздериха.

География

Географическое положение 
Волоколамск находится в 100 км от МКАД к северо-западу от Москвы. Площадь городских земель составляет 30—35 км². В результате расширения границ территория города значительно увеличилась — город протянулся в меридиональном направлении на 14 км.

Климат 
Согласно климатическому районированию России, Волоколамск находится в атлантико-континентальной европейской (лесной) области умеренного климатического пояса. Зима умеренно-холодная, лето тёплое влажное. Самый холодный месяц года — январь (средняя температура воздуха −7 °С), наиболее тёплый — июль (+18,5 °С). Среднегодовое количество осадков — 665 мм.

Всемирная метеорологическая организация приняла решение о необходимости расчёта двух климатических норм: климатологической стандартной и опорной. Первая обновляется каждые десять лет, вторая охватывает период с 1961 г по 1990 г.

История 

Город впервые упоминается в Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку в 1135 году: «Иде Всеволод опять Новугороду, а Изяслав оста на Волоце»; с прилагательным-локализатором он был упомянут в этом же источнике под 1178 годом: «Еха к Ламьскому Волоку». Таким образом, Волоколамск является старейшим городом Московской области: его возраст по официально принятой версии превышает возраст Москвы на 12 лет. Однако, согласно монастырским преданиям, город Волок основан более чем за сто лет до того, а предположительно в 1024 году князем Ярославом Мудрым перенесён на другое место — в двух километрах от первоначального. Волоком Ламским или просто Волоком он назывался до последней четверти XVIII века.

Название происходит от древнерусского географического термина волок, которое употреблено было уже в «Повести временных лет» в описании пути из варяг в греки.

Волок Ламский стал важным торговым пунктом на пути из Новгорода в Рязанские и Московские земли; здесь новгородцы переправляли («волочили») суда из реки Ламы, притока Шоши, впадающей в Волгу в её верховьях — в Волошню, приток реки Рузы, впадающей в Москву-реку, которая в свою очередь является притоком Оки.

Имея большое военно-стратегическое значение, Волок на Ламе уже во второй половине XII века стал предметом споров новгородцев и владимирцев: в 1160 году его захватил сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский; в 1177 году был отвоёван новгородцами и отдан князю Ярославу Мстиславичу, внуку Юрия Долгорукого; в 1216 году править им стал владимирский князь Ярослав Всеволодович, — вскоре изгнанный отсюда новгородцами, он через 10 лет вновь вернулся. В XII—XIII веках Волоколамск не раз разорялся: в 1178 — князем Всеволодом Юрьевичем, которым город был полностью сожжён; в 1238 — Батыем; в 1273 — тверским князем Святославом Ярославичем, в 1293 — ханом Дюденем).

С конца XIII века Волок Ламский находился в «сместном» управлении Новгородской республики и Москвы; однако в начале XIV века назначенный в него Иваном Калитой московский наместник Родион Несторович изгнал новгородского, полностью овладев городом. С 1345 года в Волоколамске стал княжить Фёдор Дорогобужский, тесть московского князя Симеона Гордого. В 1370 году Волок, в котором тогда начальствовал смоленский князь Василий Иванович Березуйский, выдержал трёхдневную осаду литовского князя Ольгерда, а в 1382 году отбил нападение войск Тохтамыша. В 1393 году по повелению Василия I был захвачен серпуховским князем Владимиром Андреевичем.

В 1398 году Волок Ламский был отдан литовскому князю Свидригайло и находился под его началом до 1410 года. В 1462 город стал центром удельного княжества (известно как Волоцкое княжество), в состав которого (помимо Волоколамска) входили города Руза (в 1504 перешла к Москве) и Ржев; долгое время (с 1462 по 1494 год) им правил Борис Васильевич), которого сменил его сын Фёдор Борисович; при нём волоколамские земли окончательно вошли в сферу влияния Москвы. После смерти Фёдора Борисовича, в 1513 году, Волоколамск вошёл в состав Московского княжества; Волоколамское удельное княжество было упразднено. Некоторое время находился в составе Старицкого княжества; в начале XVI века город был волостным центром Московского княжества.

Во время Смуты был оккупирован поляками (1606), в 1608 году освобождён. Безуспешно осаждался Сигизмундом (1612); в окрестностях Волоколамска велась крестьянская война.

В XVI—XVII вв. стратегическое значение города упало; в XVIII веке он оказался в стороне от новых экономических связей. Однако в 1781 году Волоколамск сохранил статус уездного города; в 1784 году был утверждён генеральный план его застройки; в 1790 году в городе открылось первое учебное заведение — младшая народная школа. На семи улицах и в нескольких переулках размещалось 240 домов, 35 торговых лавок, 6 постоялых дворов, харчевня, 2 кузницы, 5 питейных домов; число жителей не превышало 1300 человек.

В «Списке населённых мест» 1862 года Волоколамск — уездный город Московской губернии на Волоколамском тракте, при реках Ламе и Городне, в 783 верстах от Санкт-Петербурга, с 220 домами и 2412 жителями (1143 мужчины, 1269 женщин). В городе было шесть православных церквей, приходское и уездное училища, больница, почтовая станция, фабрика, два завода и две ярмарки.

В конце XIX века Волоколамск обладал несколькими промышленными предприятиями; самым крупным предприятием была ткацкая фабрика братьев Старшиновых, основанная в 1882 году в деревне Щекино в 3 километрах от города; в самом городе находились две солодовни, пивоварня и два кирпичных завода. Велась ярмарочная торговля. К началу XX века рабочие составляли менее 2 процентов от всего населения.

В 1904 году к Волоколамску подошла Московско-Виндавская железная дорога; это событие, однако, почти не способствовало развитию экономики Волоколамска, в прошлом крупного торгового центра. Волоколамские рабочие проявили высокую активность в стачечном движении 1905 (в ноябре остановилось самое крупное предприятие города — ткацкая фабрика братьев Старшиновых). Крестьяне окрестных сёл 31 октября вошли в самопровозглашённую Марковскую республику (по названию деревни Марково Волоколамского уезда, места провозглашения республики). Крестьянская республика была ликвидирована лишь в июле 1906 года.

После Февральской революции 1917 в земской управе Волоколамска наиболее весомые позиции занимали эсеры и меньшевики. Такое положение сохранялось до 22 декабря 1917 года, когда земством была признана советская власть. В течение 1918 года почти все предприятия Волоколамска (включая фабрику братьев Старшиновых) были национализированы. В 1919 году вышел первый номер уездной газеты «Голос бедняка» (позднее — «Красный пахарь»). В 1922 году бывшей фабрике Старшиновых было присвоено имя В. И. Ленина. В 1929 году город стал центром Волоколамского района.

С 27 октября по 20 декабря 1941 года город Волоколамск был оккупирован германскими войсками. От нацистской оккупации город освобождён войсками 20-й армии под командованием генерал-майора Андрея Андреевича Власова. Награждён орденом Отечественной войны I степени (1985).

25 марта 2010 года Волоколамску присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». 30 января 2013 года Почта России выпустила почтовую марку номиналом 15 рублей в серии «Города воинской славы». 17 октября 2013 года в серии памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых городам воинской славы, была выпущена монета «Волоколамск» достоинством 10 рублей. С 2013 года город входит в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Московской области. 20 декабря 2014 года на территории Волоколамской швейной фабрики, между улицами Сергачёва и Новосолдатской, состоялось торжественное открытие стелы «Город воинской славы».

 Расширение границ города

Решением Московского областного исполнительного комитета от 15 апреля 1959 года № 377 в черту города были включены населённые пункты Новая и Старая Солдатские слободы Пригородного сельсовета.

В 1963 году в состав Волоколамска был включён посёлок городского типа Смычка.

В начале 2000-х годов территория Волоколамска была значительно увеличена за счёт соседних населённых пунктов. В 2003 году к городу были присоединены посёлок Волоколамец и посёлок городского типа Привокзальный, к которому ранее была присоединена деревня Порохово; в 2004 году — посёлок Холмогорка, деревни Матвейково, Холстниково, Щекино и село Возмище, а также деревня Новопетровское.

Население

Известные уроженцы и жители 
 Бродский, Анатолий Яковлевич (р. 1936) — известный металлург, рук. ЧЭМК, лауреат гос. премии.
 Писеев, Валентин Николаевич (р. 1941) — с 1988 года по наст. время руководитель Федерации фигурного катания СССР, а затем России, Заслуженный тренер СССР
 Иосиф Волоцкий (в миру — Ива́н (Иоа́нн) Са́нин) (р. 1439) — святой Русской православной церкви, почитается в лике преподобных, память совершается 9 (22) сентября и 18 (31) октября.

Экономика 

Волоколамск обладает хорошо развитой промышленностью. Ниже перечислены некоторые предприятия города.

 «3М Россия» — производство антикоррозионных материалов (приостановил деятельность в России с 26 февраля 2022).
 ООО «Кэн-Пак Завод Упаковки» — производство алюминиевых банок для напитков.
 ООО «Европласт» — производство изделий и аксессуаров для ванной комнаты и туалета.
 Компания «Жидкое дерево» — производство изделий из древесно-полимерного композита.
 ООО«Волоколамский молочный завод» (недействующее юридическое лицо).
 ООО «Софос Протеин Биотехнолоджи» — производство коллагеновых пептидов,гидролизатов и костных бульонов для пищевой и фармацевтической промышленности.

Экология 
Вблизи города расположен мусорный полигон «Ядрово». 20 марта 2018 года на полигоне произошёл выброс свалочного газа, что привело к массовому отравлению жителей, в особенности, детей. В городе начались массовые митинги протеста. В Администрацию Президента России было подано более 9 тысяч обращений с требованием закрыть свалку.

Образование 
В городе расположены следующие учебные заведения:
 Московский финансово-юридический университет МФЮА: Центр дистанционного доступа МФЮА Волоколамск;
 Волоколамский филиал Московского государственного университета технологий и управления;
 Российский новый университет, Волоколамский филиал;
 Волоколамский институт гостеприимства — филиал Российской международной академии туризма;
 Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»;
 Волоколамский колледж права, экономики и безопасности (ранее Волоколамский техникум экономики и права);
 Волоколамский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Красногорский колледж» (ранее государственное профессиональное училище № 53);
 Гимназия № 1; три средние общеобразовательные школы — № 2, № 3 (бывшая Ленинская) и Привокзальная; две основные общеобразовательные школы — Пороховская и школа-интернат; три начальные общеобразовательные школы — № 4, № 5 и № 6.

Культура 
С начала XX века в городе существует Волоколамский народный театр, которому в 1959 году присвоено звание «Народный коллектив».

Начиная с 2004 года ежегодно проходит международный фестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж» имени Сергея Бондарчука.

В городе работают: Центральная городская библиотека, несколько небольших библиотек, Дом детского творчества, Волоколамский районный центр культуры и творчества «Родники» и три дома культуры — «Волоколамец», «Космос» и «Текстильщик».

С 1962 года функционирует Волоколамская детская музыкальная школа. Основатель — Владимир Израилевич Шухат.

Религия 

Русская православная церковь
 Воскресенский собор (Городской Вал);
 Покровская церковь (улица Доватора, дом 9);
 Храм Рождества Богородицы (улица Возмище, дом 14);
 Храм Рождества Христова (улица Революционная, дом 7);
 Петропавловская церковь (улица Советская, дом 28; восстанавливается).
Протестантизм
 Дом молитвы евангельских христиан-баптистов (улица Добровольского, дом 1).

Ислам
 Молитвенный дом на Северном шоссе.

Средства массовой информации 
Газеты
 Волоколамский край
 Волоколамская неделя (закрыта) 

Интернет

 Волоколамск сегодня  — интернет-СМИ городского округа Волоколамск
 Ламаград — городской информационно-дискуссионный портал
Радиостанции
 66,71 УКВ — Радио России 
 68,66 УКВ — Радио России / Радио 1 (Молчит)
 69,44 УКВ — Радио Маяк (Молчит)
 87,6 МГц — Радио Дача (ПЛАН)
 88,5 МГц — Радио Ваня (ПЛАН)
 90,1 МГц — Дорожное радио
 91,0 МГц — Авторадио
 100,7 МГц — Ретро FM
 102,3 МГц — Радио Родных Дорог / Радио 1
 104,5 МГц — Радио ENERGY
 106,0 МГц — Юмор FM
 106,8 МГц — Радио 1

Телевидение
 5 ТВК — Первый канал
 21 ТВК — Россия 1
 56 ТВК — РТРС-2
 59 ТВК — РТРС-1

Основные городские улицы 
 Возмище (бывшая Возмицкая Слобода, до 2006 года — село). Дом 14 — Храм Рождества Пресвятой Богородицы (до 1764 года — мужской монастырь). Дом 20 — многофункциональный центр «Молодежное Содружество».
 Горвал (самая древняя; сокращение от «Городской Вал»). Прежнее название — Крепостной Вал. Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль». СИЗО-2. Отель «Николь». Руины больницы, построенной в 1929 году.
 Доватора (бывшая Безбожная). Дом 9 — Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Покровское кладбище.
 Колхозная. Прежнее название до 1957 года — Ленина. Дом 9 — Мосэнергосбыт.
 Ленина (самая длинная в городе, тянется на север от Скородумовского моста). Прежние названия — Троицкая, Коммунальная. Дом 42 — Волоколамский филиал «Мострансавто». Троицкое кладбище с мемориалом погибшим в Великой Отечественной войне.
 Новосолдатская. Дом 1 — почта. Дом 4 — швейная фабрика. Дом 16 — взрослая поликлиника.
 Панфилова. Прежние названия — Рузский тракт, Рузская, Красноармейская. Дом 2а — МособлЕИРЦ. Дом 4 — стоматологическая клиника. Дом 13 — пожарное депо, здание - объект культурного наследия регионального значения. Дом 21 — рынок. Дом 31 — штаб Волоколамского отделения КПРФ. Дом 33 — Центр реабилитации слепых. Дом 42 — Волоколамская СОШ № 2.
 Парковая. Дом 5 - детская школа искусств. Дом 7 — станция «Скорой помощи», детская поликлиника. Дом 9 — типография. Дом 12 — Роспотребнадзор, СЭС. Городской парк, стадион, Власьевское кладбище.
 Пролетарская. Прежние названия — Голышева гора (Голышиха), Дворянская. Дом 10-А — городской суд. Дом 13 — лечебно-диагностический центр «Сан-Ван».
 Революционная. Прежнее название — Рождественская. Дом 1 — Салон сотовой связи «Связной». Дом 3 — Бизнес-центр «Европа». Дом 5 — Администрация Волоколамского городского округа. Дом 7 — Храм Рождества Христова.
 Сергачёва. Прежние названия — Голышева гора (Голышиха), Пролетарский проезд. Дом 2 — Мировой суд. Дом 20 — пенсионный фонд. Дом 22 — центр занятости населения.
 Соборная. Прежние названия — Крестовоздвиженская, Комиссариатская, Комсомольская. Дом 1 — руины магазина «Магнит». Дом 6 — библиотека. Дом 22 — руины Крестовоздвиженского монастыря.
 Советская. Прежнее название — Московская. Дом 1 — Контора АО «Волоколамское ПТП РЖКХ». Дом 2 — ЦКиТ «Родники». Дом 3 — ресторан «Купеческий». Дом 4 — военкомат. Дом 9 — служба судебных приставов. Дом 11 — Дом детского творчества. Дом 13 — здание, где в октябре 1941 года размещался штаб 16-й армии Западного фронта. Дом 28 — Петропавловская церковь.
 Социалистическая. Прежнее название — Солдатская. Дом 16/2 — фирма «Ритуал».

Достопримечательности 
 В городе работает историко-архитектурный музей.
 Волоколамск примечателен Воскресенским собором (вторая половина XV века), церквями Рождества Богородицы на Возмище (1535), Петропавловской (1694) и Покровской (1695), Никольским собором (воздвигнут в 1856—1864 годах как памятник погибшим в Крымской войне).
 9 мая 2005 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл бронзовые бюсты командира 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Панфилова и командира батальона Бауыржана Момышулы на Октябрьской площади.
 7 мая 2015 года на Октябрьской площади президент Киргизии Алмазбек Атамбаев открыл бюст героя-панфиловца красноармейца Дуйшенкула Шопокова. Выполнил бюст Шопокова скульптор Борис Матвеев.
 12 августа 2019 года на улице Новосолдатской, возле жилого дома 5, на первом этаже которого располагается универсальный магазин, стараниями директора Волоколамского торга Галины Соколовой был открыт памятник русскому поэту Александру Пушкину и его супруге Наталье Гончаровой.
 16 мая 2021 года на центральной площади города Волоколамска,состоялось торжественное открытие памятника митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питириму (Нечаеву), первому игумену возрожденного Иосифо-Волоцкого монастыря, закрытого большевиками в 1922 году. Автор памятника – заслуженный художник России Юрий Хмелевский.

Города-побратимы

См. также 
 Иосифо-Волоцкий монастырь
 Князья Волоцкие

Примечания

Литература 
 
  (обл.)
 Города Подмосковья. Кн. 3. — М.: Московский рабочий, 1981. — 736 с., ил. — 35 000 экз.
 Мачульский Е. Н. О локализации старого Волока: новые материалы // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2011. — № 4 (46). — С. 102—108.

Ссылки 
 Администрация городского поселения Волоколамск
 Администрация Волоколамского городского округа
 Городской информационный портал «Ламаград» (основан в 2004 г.)
 Волоколамский Кремль. Сайт музея
 Волоколамск на Wikimapia
 Сведения о динамике развития Волоколамска
 Историю Волоколамска обогатили энтузиасты

Города из Списка русских городов дальних и ближних
Волоки